Жанен, Жан-Батист (1769—1830) — французский генерал.
 Жанен, Жюль Габриель (1804—1874) — французский писатель, критик и журналист.
 Жанен, Морис (1862—1946) — французский военный деятель и дипломат.
 Жанен, Раймон (1882—1972) — французский историк-византинист.